Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2018 werd gespeeld van 8 tot en met 13 januari 2018 en vond plaats in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Kyle Edmund → vervangen door  Tennys Sandgren (LL)
  Ryan Harrison → vervangen door  Liam Caruana (LL)
  Guido Pella → vervangen door  Taro Daniel (LL)
  Andrej Roebljov → vervangen door  Lukáš Lacko (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi in 2018
ATP-toernooi van Auckland